Влади́мир И́горевич Верби́цкий (24 октября 1943, Ленинград) — советский, российский и австралийский дирижёр. Народный артист Российской Федерации (1995).

Биография 
Окончил с отличием Хоровое училище имени М. И. Глинки при Ленинградской академической капелле (1961), затем Ленинградскую консерваторию (1966) по факультетам фортепиано, хорового и оперно-симфонического дирижирования, а в 1975 году — исполнительскую аспирантуру консерватории.

Преподаватель хорового дирижирования Ленинградского государственного института культуры (1967—1972).

В 1972 году возглавил симфонический оркестр Воронежской филармонии, одновременно в 1978-82 годах был приглашённым дирижёром Государственного оркестра СССР под руководством Евгения Светланова. В 1982—1984 гг. Вербицкий был главным дирижёром Словацкого филармонического оркестра. В 1986 г. в ходе первых гастролей Государственного оркестра СССР в Австралии и Новой Зеландии Вербицкий добился такого успеха, что получил целый ряд приглашений от австралийских оркестров; в 1987—1988 гг. он работал с Мельбурнским симфоническим оркестром, в 1987—1997 гг. был приглашённым дирижёром Оркестра Западной Австралии, а в 1997 году этот оркестр присвоил Вербицкому звание дирижёра-лауреата.

Среди множества произведений, в разное время и с разными оркестрами исполненных Владимиром Вербицким, критика выделяла сочинения Чайковского, Шостаковича, Сибелиуса, Рихарда Штрауса, Бартока, Респиги.

Семья 
Сын Вербицкий Игорь Владимирович (род. 07.02.1966, Ленинград), дирижёр, педагог.

Окончил хоровое училище при Ленинградской академической капелле имени Глинки (1984), дирижёрско-хоровое (1989, класс профессора Е.П. Кудрявцевой), оперно-симфонического дирижирования (1995, класс профессора Р.Э. Мартынова) факультеты Ленинградской/Петербургской консерватории. В 1991-1992 годах стажировался в Высшей музыкальной школе (Франкфурт на Майне, Германия). С 1992 года является дирижёром Воронежского симфонического оркестра, с которым гастролировал по стране (Тамбов, Липецк, Ижевск и другие города) и в Германии (1995, Берлин, Дрезден). Одновременно дирижёр в Петербургском театре музыкальной комедии (с 1996 года), преподаватель и дирижёр Оперной студии Петербургской консерватории (1997-2002). Выступал с оркестрами Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Ялты, Кисловодска.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги в культуре и искусстве» (11 февраля 2023 года) — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (14 июля 2004 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 Народный артист Российской Федерации (25 апреля 1995 года) — за большие заслуги в области искусства.
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (7 мая 1979 года).

Ссылки

Примечания 

Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники Хорового училища имени М. И. Глинки
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургского института культуры